Magnin ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Magnin (1920–2011), Schweizer Politiker (PdA)
 Charles Magnin (1793–1862), französischer Literarhistoriker, Theaterkritiker und Autor
 Jeanne Magnin (1920–2022), französische Leichtathletin; siehe Jeanne Lamouche
 Jean "Juan" Magnin (1701–1753), Schweizer Jesuit, Missionar und Wissenschaftler in Südamerika
 Joël Magnin (* 1971), Schweizer Fußballspieler
 Joseph Magnin (1824–1910), französischer Schwerindustrieller und Politiker
 Lucien Magnin (1849–1903), französischer Buchbinder
 Ludovic Magnin (* 1979), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Pauline Peyraud-Magnin (* 1992), französische Fußballspielerin
 Roger Magnin (* 1912), französischer Fußballspieler
 Yohann Magnin (* 1997), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Magnien